Le mot Kalinga peut notamment désigner :

Géographie, linguistique, histoire

Philippines 
 Kalinga, une province des Philippines située dans le centre de l'île de Luçon ;
 les Kalinga, un peuple vivant dans cette province ;
 le kalinga, une des langues parlées par ce peuple ;
 le  kalinga de Lubuagan, ou lilubuagen, une variante du kalinga parlé par les Igorots dans la municipalité de Lubuagan ;
 Kalinga, un site préhistorique situé aux Philippines dans la province du même nom ;
 Fondation Gawad Kalinga, ONG de lutte contre la pauvreté aux Philippines.

Monde indien 
 Kalinga, un ancien royaume indien situé en Orissa ;
 La guerre du Kalinga, qui a opposé le royaume précédent à l'empire Maurya ;
 L', un système d'écriture utilisé dans le royaume précédent, qui a évolué pour donner l'alphasyllabaire odia actuel ;
 Kalinga Magha, roi du Royaume de Jaffna dans l'actuel Sri Lanka, dont le nom laisse supposer qu'il est peut-être originaire du royaume précédent.

Prénom 
 Kalinga Kumarage, un athlète srilankais.

Autre 
 un prix de vulgarisation scientifique, le Prix Kalinga.